Starstruck pode se referir a: 

 "Starstruck" - canção da cantora pop americana Lady Gaga com Flo Rida & Space Cowboy, do álbum The Fame.
 Starstruck (filme) - filme de 2010 do Disney Channel.
 "Starstrukk" - canção da dupla americana de música eletrônica 3OH!3 com Katy Perry.

Desambiguação